

Strade 
 A26 – autostrada belga
 A26 – autostrada francese
 A26 – autostrada tedesca
 A26 – autostrada italiana

Codici 
 A26 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Darmstadt
 A26 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A26 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili